Pierre Langlois peut désigner : 
 Pierre Gabriel Langlois dit l'aîné (1754-1810), graveur français ;
 Pierre Langlois (1917-2013), militaire français, compagnon de la Libération ;
 Pierre Langlois (1925-1972), boxeur français.